El Torneig de Wimbledon de 2009 (o Obert de Wimbledon 2009) es va celebrar a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres (Regne Unit), des del 21 de juny al 5 de juliol de 2009. Es tracta de la 123a edició del Torneig de Wimbledon i del tercer Grand Slam de l'any 2009.

Incidències 

El defensor del títol en categoria individual masculina i número 1 de la classificació ATP, Rafael Nadal, es va retirar abans d'iniciar-se el torneig per una lesió al genoll. Tot i que era el cap de sèrie número 1, l'organització va decidir mantenir els mateixos números i afegir un altre cap de sèrie amb el número 33.

La defensora del títol en categoria individual femenina, Venus Williams, va iniciar el torneig amb la intenció d'aconseguir la seva tercera victòria consecutiva després dels títols en les edicions de 2007 i 2008.

Segons el diari anglès The Independent, l'organització del torneig juntament amb la comissió Tennis Integrity Unit (TIU) observaria els partits d'un grup d'entre sis i dotze tennistes (alguns entre el Top 50) del quadre masculí per prevenir apostes sospitoses i la manipulació de partits. La inclusió dels jugadors en aquesta llista es devia a la seva implicació en suposades trames de corrupció en anteriors tornejos.

Durant el partit de segona ronda entre Tommy Haas i Michael Llodra, el segon es lesionà després de xocar contra una de les recullapilotes. El tennista francès es retirà del partit i Haas va oferir una raqueta a diferents recullapilotes per intercanviar uns cops.

El 29 de juny, el nou sostre de la pista central fou utilitzada per primer cop degut a la pluja esdevenint el primer partit de la història del torneig que es juga a cobert. El temps va retardar el partit entre Amélie Mauresmo i Dinara Safina però els materials translúcids del nou sostre que permeten el pas de la llum natural, van permetre continuar el partit.

Roger Federer, vencedor en categoria individual masculina, va establir diversos rècords en aquesta edició del torneig. Després de guanyar Ivo Karlovic a quarts de final, va disputar la seva 21a semifinal consecutiva en tornejos Grand Slam. Després de guanyar Tommy Haas a semifinals, va disputar la seva 7a final consecutiva del torneig de Wimbledon, i després de vèncer en la final a Andy Roddick, va esdevenir el tennista amb més títols individuals de Grand Slam (15), superant l'anterior registre en possessió de Pete Sampras.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
 Rafael Nadal (retirat abans d'iniciar-se el torneig)
 Roger Federer (Campió)
 Andy Murray (Semifinals)
 Novak Đoković (Quarts de final)
 Juan Martín del Potro (2a ronda)
 Andy Roddick (Final)
 Fernando Verdasco (4a ronda)
 Gilles Simon (4a ronda)
 Jo-Wilfried Tsonga (3a ronda)
 Fernando González (3a ronda)
 Marin Čilić (3a ronda)
 Nikolai Davidenko (3a ronda)
 Robin Söderling (4a ronda)
 Marat Safin (1a ronda)
 Tommy Robredo (3a ronda)
 David Ferrer (3a ronda)
 James Blake (1a ronda)
 Rainer Schüttler (2a ronda)
 Stanislas Wawrinka (4a ronda)
 Tomáš Berdych (4a ronda)
 Feliciano López (1a ronda)
 Ivo Karlović (Quarts de final)
 Radek Štěpánek (4a ronda)
 Tommy Haas (Semifinals)
 Dmitri Tursúnov (1a ronda)
 Jürgen Melzer (3a ronda)
 Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
 Mardy Fish (3a ronda)
 Ígor Andréiev (4a ronda)
 Viktor Troicki (3a ronda)
 Victor Hănescu (3a ronda)
 Albert Montañés (3a ronda)
 Nicolas Kiefer (1a ronda)

Individual Femení 
<li> Dinara Safina (Semifinals)
<li> Serena Williams (Campiona)
<li> Venus Williams (Final)
<li> Ielena Dementieva (Semifinals)
<li> Svetlana Kuznetsova (3a ronda)
<li> Jelena Janković (3a ronda)
<li> Vera Zvonariova (3a ronda, retirada per lesió)
<li> Viktória Azàrenka (Quarts de final)
<li> Caroline Wozniacki (4a ronda)
<li> Nàdia Petrova (4a ronda)
<li> Agnieszka Radwańska (Quarts de final)
<li> Marion Bartoli (3a ronda)
<li> Ana Ivanović (4a ronda, retirada per lesió)
<li> Dominika Cibulková (3a ronda)
<li> Flavia Pennetta (3a ronda)
<li> Jie Zheng (2a ronda)
<li> Amélie Mauresmo (4a ronda)
<li> Samantha Stosur (3a ronda)
<li> Li Na (3a ronda)
<li> Anabel Medina (3a ronda)
<li> Patty Schnyder (1a ronda)
<li> Alizé Cornet (1a ronda)
<li> Aleksandra Wozniak (1a ronda)
<li> Maria Xaràpova (2a ronda)
<li> Kaia Kanepi (1a ronda)
<li> Virginie Razzano (4a ronda)
<li> Alissa Kleibànova (2a ronda)
<li> Sorana Cîrstea (3a ronda)
<li> Sybille Bammer (1a ronda)
<li> Ágnes Szávay (1a ronda)
<li> Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
<li> Anna Txakvetadze (1a ronda)

Doble masculí 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Campions)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (1a ronda)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Quarts de final)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (Quarts de final)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
 Maks Mirni /  Andy Ram (3a ronda)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Quarts de final)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (Semifinals)
 Travis Parrott /  Filip Polášek (2a ronda)
 Marcelo Melo /  Andre Sa (2a ronda)
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (2a ronda)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (2a ronda)
 Rik de Voest /  Ashley Fisher (1a ronda)
 Martin Damm /  Robert Lindstedt (3a ronda)
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (1a ronda)

Doble Femení 
<li> Cara Black /  Liezel Huber (Semifinals)
<li> Anabel Medina /  Virginia Ruano (Semifinals)
<li> Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (Final)
<li> Serena Williams /  Venus Williams (Campiones)
<li> Su-Wei Hsieh /  Shuai Peng (1a ronda)
<li> Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (2a ronda)
<li> Viktória Azàrenka /  Ielena Vesninà (3a ronda, retirada per lesió)
<li> Maria Kirilenko /  Flavia Pennetta (1a ronda)
<li> Lisa Raymond /  Vera Zvonariova (1a ronda)
<li> Bethanie Mattek-Sands /  Nàdia Petrova (3a ronda)
<li> Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Quarts de final)
<li> Anna-Lena Groenefeld /  Vania King (Quarts de final)
<li> Zi Yan /  Jie Zheng (3a ronda)
<li> Nathalie Dechy /  Mara Santangelo (1a ronda)
<li> Chia-Jung Chuang /  Sania Mirza (2a ronda)
<li> Svetlana Kuznetsova /  Amélie Mauresmo (3a ronda)

Doble mixt 

 Leander Paes /  Cara Black (Final)
 Bob Bryan /  Samantha Stosur (Quarts de final)
 Marcin Matkowski /  Lisa Raymond (3a ronda)
 Kevin Ullyett /  Su-Wei Hsieh (Quarts de final) Daniel Nestor /  Ielena Vesninà (3a ronda) Mike Bryan /  Bethanie Mattek-Sands (3a ronda) Robert Lindstedt /  Rennae Stubbs (3a ronda)
 Maks Mirni /  Nàdia Petrova ''(3a ronda)

<li> Mark Knowles /  Anna-Lena Grönefeld (Campions)
<li> Nenad Zimonjić /  Zi Yan (2a ronda)
<li> Andre Sa /  Ai Sugiyama (Quarts de final)<li> Stephen Huss /  Virginia Ruano (Semifinals)<li> Mahesh Bhupathi /  Sania Mirza (3a ronda)
<li> Marcio Melo /  Shuai Peng (2a ronda)
<li> Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová (Quarts de final)<li> Christopher Kas /  Chia-Jung Chuang (3a ronda)''

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del Torneig de Wimbledon

2009
Wimbledon